Двали — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Двали, Георгий (род. 1964) — грузинский и американский физик, профессор.
 Двали, Джаба (род. 1985) — грузинский футболист.
 Двали, Лаша (род. 1995) — грузинский футболист.
 Двали, Рафаэл Рафаэлович (1909—1985) — грузинский учёный в области механики, доктор технических наук, профессор